Бедно́в — русская фамилия.
 
 Беднов, Андрей Георгиевич (1885—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Беднов, Василий Алексеевич (1874—1935) — украинский историк православной церкви, краевед, общественный деятель.
 Беднов, Геннадий Петрович (род. 1940) — советский и российский генерал, командующий 12-я воздушной армией СССР (1987—1991).
 Беднов, Иван Ефимович (1924—1996) — бригадир колхоза им. Войтика Александровского района Ставропольского края, Герой Социалистического Труда (1973).

 Беднова, Анастасия Владимировна (род. 1996) — российская легкоатлетка, чемпионка России в эстафете 4×400 м на открытом воздухе (2016, 2019) и в помещении (2018).

См. также